

Cinema e televisione 
 Catfish – film del 2010 diretto da Henry Joost
 Catfish: false identità – programma televisivo statunitense

Musica 
 Catfish Records – etichetta discografica britannica
 Catfish – singolo dei Four Tops del 1976
 Catfish – brano di Bob Dylan del 1991

Persone 
 Catfish Collins – musicista statunitense
 Catfish Hunter – giocatore di baseball statunitense
 Milburn A. "Catfish" Smith – allenatore di calcio e pallacanestro statunitense

Altro 
 Monte Catfish – montagna del New Jersey
 USS Catfish (SS-339) – sottomarino della United_States Navy

Pagine correlate 
 Catfish Creek